Церковь Николая Чудотворца «Большой Крест» (также известна как «Никола Большой Крест») — православный храм в Москве, построенный в конце XVII века и снесённый в 1934 году. Главный престол храма был освящён во имя Успения Пресвятой Богородицы, придел — во имя Николая Чудотворца.

История 
Храм построен на средства архангельских купцов Филатьевых недалеко от Ильинских ворот. Строительство началось в 1680 году, а закончено было в 1688-м. Храм считается одним из первых примеров переработки архитектурного типа приходского храма, сложившегося в середине XVII века. Он представляет собой высокий, вытянутый четверик на подклете, расчленённом на четыре яруса по горизонтали. Архитектурным новшеством стало отделение колокольни (которая в 1819 году была надстроена двумя ярусами) от четверика, отсутствие трапезной (обычно служившей для соединения четверика и колокольни), уменьшение размера абсид и придела.

Как в Архангельском соборе, в членениях фасадов использовалась ордерная декорация, не отражающая настоящей структуры здания — храм не имел этажей, внутреннее пространство было цельным. Во внешнем оформлении присутствовала некоторая эклектичность — в колонках первого яруса использован дорический ордер, на втором ярусе — коринфский, а в третьем пилястры сложной формы, однако благодаря удачно подобранному соотношению размеров и форм целостность постройки не была нарушена. Окна, расположенные соответственно членению по ярусам, различались размером, формой и оформлением. Так, на нижних ярусах окна имели прямоугольную форму и были обрамлены резными наличниками с разорванными фронтонами. На третьем, невысоком, ярусе располагались восьмигранные окна, оформленные белокаменными узорными рамами. Завершался четверик ложными закомарами. Пять глав храма являлись многогранными, имели витые колонны на углах и были окружены кокошниками.

Название «Никола Большой Крест» храм получил в народе так по приделу Николая Чудотворца и по реликвии храма — в нём находился большой (свыше двух метров) деревянный крест, изготовленный по заказу Филатьевых. Этот крест был сделан по образцу креста, изготовленного патриархом Никоном в Крестном Онежском монастыре. В кресте находились 156 мощевиков с частицами мощей различных святых, помимо мощей святителя Николая, располагавшихся по центру креста. Кроме этого деревянного креста, в храме хранился напрестольный крест, сделанный в 1680 году подьячим Андреем Городецким, и икона Всех Святых, написанная в 1700 году Кириллом Улановым. Имелся обычай приводить в этом храме к «крестному целованию» — присяге — людей, ведущих судебные тяжбы.

В 1928 году храм был отреставрирован. После выхода Декларации митрополита Сергия община храма оказалась одной из «непоминающих», то есть несогласных с декларацией и прекратившей поминать на службе власти и митрополита Сергия (Страгородского). Приход храма Николы «Большой Крест» стал своеобразным центром московского сообщества «непоминающих», поддерживал общение с другими общинами, не признающими митрополита Сергия главой Церкви. Туда приезжали исповедоваться и причащаться люди из других городов. Настоятель храма Михаил Любимов считал, что «…ни в коем случае нельзя допустить, чтобы верующие признавали Сергианскую церковь, так как это ведёт к некоторому примирению с существующим строем…». Впрочем, сам он в 1935 году уклонился в контролируемое властями обновленчество.

Осенью 1931 года храм был закрыт, и община через некоторое время продолжила литургическую жизнь в маленьких домашних церквях. В 1932 году большинство из подпольщиков во главе с настоятелем были арестованы и попали в заключение.

В 1934 году храм был разрушен вместе с колокольней, на месте храма в настоящее время пустырь.

Сохранившиеся элементы 
 Перед уничтожением храма его иконостас был разобран и 15 лет находился в музейных запасниках. В 1948 году его установили (в реконструированном виде) в трапезном Сергиевском храме Троице-Сергиевой лавры.
 Белокаменные детали декора — балясина, колонны, фрагмент киота и раковины выставлены для обозрения в экспозиции музея Коломенское.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Е. Лебедева. Никольские церкви старой Москвы.
 И. Кондратьев. Седая старина Москвы. Церкви в Китай-Городе.
 Храм Св. Николая Чудотворца «Большой Крест» на сайте «RetroMoscow».

Николая
Николая
Николая
Москва
Снесённые церкви Китай-города
Здания и сооружения Ильинки
Храмы, заложенные в 1680 году
Храмы, построенные в 1688 году в России
Здания и сооружения, построенные в 1688 году в Москве